Серге́й Ива́нович Само́йлов:
 Самойлов, Сергей Иванович (1859—после 1918) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Симбирской губернии.
 Самойлов, Сергей Иванович (1908—1993) — советский инженер, учёный, лауреат Сталинской премии.